Illertal bezeichnet
 ganz unspezifisch Tallandschaften am Fluss Iller, siehe Iller, Kapitel Talabschnitte
 als naturräumliche Landschaften insbesondere:
 das alpine Oberstdorfer Becken bei Oberstdorf nebst Nebentälern
 das Molasse-Durchbruchstal bei bzw. unmittelbar unterhalb Rauhenzells
 das Randmoränen-Durchbruchstal bei Rettenberg-Rottach
 das Kempter Illertal bei Kempten (Allgäu)
 Unteres Illertal bei Memmingen
 Illertal (FFH-Gebiet), ehemaliges Schutzgebiet im Alb-Donau-Kreis, im Landkreis Biberach und in Ulm
Nach dem Illertal benannt sind überdies:
 die Raststätte Illertal Ost an der Bundesautobahn 7
 das Illertal-Gymnasium in Vöhringen
 die Illertal-Hauptschule mit Grundschule in Kirchberg an der Iller
 die Illertal-Förderschule in Bonlanden
 eine Montessori-Schule in Tannheim
 Mehrzweckhallen in Fellheim und Illerrieden.
 Raiffeisenbank Illertal